Тростянецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Тростянецька сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Тростянецька сільська рада — Вінницька область, Ямпільський район
 Тростянецька сільська рада — Волинська область, Ківерцівський район
 Тростянецька сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Тростянецька сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Тростянецька сільська рада — Одеська область, Великомихайлівський район
 Тростянецька сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Тростянецька сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район
 Тростянецька сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район
 Тростянецька сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район
 Тростянецька сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Тростянецька сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район